Christian Müller (architect)
Christian Müller Architects, Nederlands architectenbureau uit Rotterdam
Christian Müller (orgelbouwer)
Christian Müller (1938), Duits voetballer geboren in 1938
Christian Müller (1960), Duits voetballer geboren in 1960
Christian Müller (1981), Duits voetballer geboren in 1981
Christian Müller (1983), Duits voetballer geboren in 1983
Christian Müller (voetballer), Duits voetballer geboren in 1984
Christian Müller (wielrenner)
Christian Müller (historicus)